Wittenberg kan syfta på:

 Wittenberg – en stad i östra Tyskland
 Landkreis Wittenberg –  ett distrikt i östra delen av det tyska förbundslandet Sachsen-Anhalt
 Wittenberg (släkt) – en svensk adelsätt
 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – ett universitet i Tyskland –1817
 Leucorea – ett universitet i Wittenberg 1502–1817
 Friedrichs-Universität – ett universitet i Halle 1694–1817
 Sachsen-Wittenberg – ett hertigdöme i det Tysk-romerska riket kring staden Wittenberg 1296–1356

Personer
 Arvid Wittenberg (1606–1657), greve, militär, fältmarskalk och riksråd
 Beata Magdalena Wittenberg (1644–1705), en svensk hovfunktionär
 Johan Leonard Wittenberg (1646–1679), en svensk greve och generalmajor
 Sigismund Wittenberg (1883–?), en finländsk musiker

Se även
 Mount Wittenberg – flera